SLIC steht als Abkürzung für:
 Senior Labour Inspectors Committee, Ausschuss der höheren Arbeitsaufsichtsbeamten der Europäischen Union
 Software Licensing Description Table, eine digitale Signatur im BIOS eines Computers
 subscriber line interface circuit, eine elektronische Baugruppe zur Anschaltung analoger Telefonanschlüsse im POTS

SLIC